EUR kan syfta på: 

 EUR – en stadsdel i Rom, se Esposizione Universale di Roma
 EUR – valutakoden ISO 4217 för euro
 EUR – text på en standardiserad lastpall i trä, se europapall